Дижон 2-й кантон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Дижон. Население кантона на 2006 год составляло 38 143 человека.

Код INSEE кантона — 2110. Всего в кантон Дижон 2-й кантон входят 9 коммун, из них главной коммуной является Дижон 2-й кантон.

Коммуны кантона 

Арк-сюр-Тий — население 2458 чел.
Брессе-сюр-Тий — население 636 чел.
Шевиньи-Сен-Совёр — население 9460 чел.
Кутернон — население 1608 чел.
Кримолуа — население 577 чел.
Кетиньи — население 9546 чел.
Ремийи-сюр-Тий — население 803 чел.
Сенсе-ле-Дижон — население 2305 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор